Budoños puede referirse a:
El nombre común de la planta Caucalis platycarpos.
El nombre común de la planta Conium maculatum.